Anne de Savoie est le nom donné à plusieurs princesses de la Maison de Savoie :
Anne de Savoie (1306-1360), impératrice byzantine, fille d'Amédée V de Savoie, comte de Savoie, mariée à Andronic III Paléologue.
Anne de Savoie (1418-1462), duchesse de Savoie, fille de Janus de Chypre, roi de Chypre, mariée à Louis  de Savoie.
Anne de Savoie (1455-1480), fille d'Amédée IX de Savoie, duc de Savoie, mariée à Frédéric Ier de Naples.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique
Maison de Savoie